Ла Диспенса има више значења:

 Ла Диспенса
 Ла Диспенса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Диспенса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику